Nkansah peut faire référence à : 
 Eric Nkansah (né en 1974), athlète ghanéen.
 Marian Asantewah Nkansah (née en 1979), chimiste ghanéenne spécialisée en chimie environnementale.

  (1994-), joueur américain de football américain.
  (1941-), joueur de football ghanéen.
 , avocate et ministre régionale ghanéenne.
  (1987-), acteur ghanéen.
  (1989-), femme politique ghanéenne.